Козта ди Тивења је насеље у Италији у округу Ла Специја, региону Лигурија.

Према процени из 2011. у насељу је живело 68 становника. Насеље се налази на надморској висини од 38 м.

Партнерски градови

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Ла Специја
Википројект географија/Насеља у Италији